est une expression anglo-saxonne signifiant « le nettoyeur ». Elle peut faire référence à :

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur A&E ;
 , titre anglais d', film péruvien d'Adrián Saba sorti en 2013 ;
 The Cleaner, film américain de Erin Elders sorti en 2021.

Voir aussi 

 Cleaner